Oberförsterei steht für:
 Oberförsterei Lötzen, früherer Name von Piękna Góra (Giżycko), Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Forstbetriebe:
 Oberförsterei, Forstamt in Litauen, siehe Forstamt #Litauen
 Oberförsterei Alytus, Rajongemeinde Alytus, Litauen
 Oberförsterei Jonava, Rajongemeinde Jonava, Litauen
 Oberförsterei Kazlų Rūda, Gemeinde Kazlų Rūda, Litauen
 Oberförsterei, Forstamt in Preußen, siehe Forstamt #Preußen

Siehe auch:
 Ehemalige Oberförsterei